Mistrzostwa świata w hokeju na rolkach kobiet (ang. Women's Roller Hockey World Cup) – międzynarodowy turniej hokeju na rolkach organizowany przez World Skate (do września 2017 przez Międzynarodową Federację Sportów Wrotkarskich (FIRS) dla żeńskich reprezentacji narodowych. Pierwsze mistrzostwa odbyły się od 1 do 8 października 1992 roku w niemieckim Springe. Rozgrywki odbywają się regularnie co dwa lata. Najwięcej tytułów mistrzowskich zdobyła reprezentacja Hiszpanii.

Wyniki

Klasyfikacja medalowa 
W dotychczasowej historii Mistrzostw świata na podium oficjalnie stawało w sumie 12 drużyn. Liderem klasyfikacji jest Hiszpania, która zdobyła złote medale mistrzostw 6 razy.

Stan na grudzień 2018.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona World Skate 

!